Necrópole é uma coleção de livros de suspense e terror feita exclusivamente com autores brasileiros. Idealizada por Alexandre Heredia, Camila Fernandes, Gianpaolo Celli, Giorgio Cappelli e Richard Diegues, teve seu primeiro volume lançado em outubro de 2005 sob o título "Necrópole - Histórias de Vampiros". Com cinco histórias, a coleção rapidamente ganhou público com tramas que priorizam o inesperado e uma grande variedade de estilos.

Em março de 2006, na 19ª Bienal do Livro de São Paulo, os autores lançaram seu segundo volume, "Necrópole - Histórias de Fantasmas", no qual a equipe recebe o reforço de dois convidados especiais: Dóris Fleury e Marcelo Dias Amado. 

Em junho de 2008, surgiu o terceiro volume, "Necrópole - Histórias de Bruxaria", no qual a equipe recebeu dois novos convidados: Eric Novello e Nazarethe Fonseca. 

A formação original do grupo conheceu-se via Internet em um momento em que cada membro buscava parceiros para projetos literários sérios. Necrópole, o título, nasceu da idéia de que as histórias escritas pelo grupo deveriam ter como cenário uma metrópole genérica, permeada de pesadelos reais e sobrenaturais, criminosos e assassinos, vampiros e maníacos, fantasmas e mendigos. O nome, que pode ser traduzido literalmente como "cidade dos mortos", encaixou-se perfeitamente na proposta. Mais do que simplesmente contar histórias de terror, os autores procuram fazer de suas tramas metáforas da vida real, com seus problemas, traumas, paixões e horrores.

Conforme foi declarado pelos autores da formação original, que são também os autores e editores do fanzine Necrozine, o apoio do público a este foi essencial na inspiração do projeto Necrópole.

O volume 1 de Necrópole foi prefaciado pela escritora Giulia Moon. O volume 2, pela escritora Marcia Kupstas e o terceiro pela escritora e bruxa Eddie Van Feu.

Os Livros

Volume I: Histórias de Vampiros 
Contos:
Rogai por Nós - Richard Diegues
O Edifício - Alexandre Fernandes Heredia
A Casa dos Loucos - Camila Fernandes
Acerto de Contas - Giorgio Capelli
Anatomia Imortal - Gianpaolo Celli

Trechos dos contos:

"O gotejar era hipnótico e Marcos tinha consciência de que estava parado havia mais de duas horas observando aquilo. Sentia que, se passasse mais algum tempo ali, perderia totalmente a sua chance de retorno. Calculava que em meia hora estaria morto." - Rogai por Nós

"Nenhuma lenda formal cercava aquela edificação. Era apenas mais um cortiço no centro da cidade, semi-abandonado e despojado de sua glória antepassada." - O Edifício

"Acordar de um susto, o coração saltando dentro do peito, os olhos rasos de lágrimas. Tenho certeza de que você já passou por isso pelo menos uma vez na vida. Ou quase." - A Casa dos Loucos
"- Em que altitude estamos, aeromoça? Tantas e tantas vezes escutara a frase que há algum tempo já vinha pensando, seriamente, em mandar gravar sua voz em vários idiomas; quando a ocasião se fizesse oportuna, só teria o trabalho de sacar um CD player e acionar o aparelho." - Acerto de Contas

"Anna acordou assustada. Não se lembrava de haver deitado. Em vão tentou distinguir algo em meio às trevas reinantes. A completa falta de luz, contudo, fazia com que tal coisa fosse impossível até para predadores noturnos, como gatos ou corujas. Mesmo assim, tentou olhar em volta, mas a grossa tira de couro que lhe prendia o pescoço quase fez com que engasgasse." - Anatomia Imortal

Volume II: Histórias de Fantasmas 
Contos:

 Algo Muito Errado - Richard Diegues
 Em Amigo Até o Fim  - Giorgio Cappelli
 Catarse, de Alexandre Heredia
 Entre o Silêncio e o Pó - de Camila Fernandes
 Finja Que Não Viu - Dóris Fleury
 Jogo de Reis e Damas - de Gianpaolo Celli
 O Fotógrafo - Marcelo Dias Amado

Volume III: Histórias de Bruxaria 
Contos:
O Sagrado Profano - Richard Diegues
Cândido - Alexandre Fernandes Heredia
Empório da Boa Fortuna - Camila Fernandes
De Fumaça e Sombras - Eric Novello
Entre Mundos - Gianpaolo Celli
A Ciranda da Morte - Nazarethe Fonseca

Temática

Influências

Ligações externas
Site dos livros da série Nécropole
Site do Necrozine
Matéria de jornal brasileiro sobre a coleção Necrópole
Matéria no site Leia Livro

Livros do Brasil
Coleções de livros